Името Луций Аврелий Кота носят няколко личности на Римската република:

 Луций Аврелий Кота (трибун 181 пр.н.е.)
 Луций Аврелий Кота (консул 144 пр.н.е.)
 Луций Аврелий Кота (консул 119 пр.н.е.)
 Луций Аврелий Кота (трибун 95 пр.н.е.)
 Луций Аврелий Кота (консул 65 пр.н.е.)

Аврелии